Les silésauridés (Silesauridae) forment une famille éteinte de dinosauriformes ayant vécu durant le Trias et qui sont généralement considéré comme le groupe frère des dinosaures. La taxonomie de ce groupe est toutefois débattue, certains chercheurs les considérant comme des représentants basaux des ornithischiens.

Description 
L'âge des fossiles varie de l'Anisien au stade Norien du Trias, entre  avant notre ère.
Les silésauridés ont un plan corporel général cohérent, avec un cou et des jambes assez longs et éventuellement des habitudes quadrupèdes, mais il est important de noter que la plupart des silésauridés sont néanmoins très fragmentaires. En outre, ils occupaient une variété de niches écologiques, les premiers silésauridés (tels que Lewisuchus) étant carnivores et les taxons ultérieurs (tels que Kwanasaurus) ayant des adaptations d'herbivorie spécialisée. Comme indiqué par le contenu des coprolithes mentionnés, Silesaurus peut avoir été insectivore, se nourrissant sélectivement de petits coléoptères et d'autres arthropodes.

Classification

Historique 
Silesauridae est généralement considéré comme le groupe frère de Dinosauria. Le groupe est nommé par Max C. Langer et ses collègues en 2010. Ils le définissent comme un clade à base de branches de tous les archosaures plus proche de Silesaurus que de Heterodontosaurus ou de Marasuchus. À peu près au même moment, Sterling J. Nesbitt . (2010) ont indépendamment nommé Silesauridae comme le « clade basé sur des nœuds composé de Lewisuchus, Silesaurus, leur dernier ancêtre commun et tous leurs descendants ». Actuellement, les deux définitions englobent le même groupe d'animaux. Nesbitt  notent que la définition antérieure de Langer  n'inclut pas de diagnostic et n'est donc pas suffisant pour créer un nom classé au niveau de la famille selon le CINZ. Par conséquent, la famille des Silesauridae est attribuée à Nesbitt  (2010) tandis que le clade Silesauridae est attribué à Langer  (2010).

Phylogénie 
Le cladogramme ci-dessous suit l'analyse phylogénétique des ornithodires basaux menée par Christian Kammerer, Sterling Nesbitt et Neil Shubin (2012) avec la terminologie de clade de Cau (2018), Martz et Small (2019) :

Une vaste analyse phylogénétique des premiers dinosaures et dinosauromorphes réalisée par Matthew Baron, David Norman et Paul Barrett (2017) et publiée dans la revue Nature récupère les Silesauridae en tant que groupe frère monophylétique de Dinosauria. L'étude a également récupère le taxon Agnosphitys au sein du clade Silesauridae, proche de Lewisuchus et de son taxon synonyme Pseudolagosuchus. Cependant, cette classification est aussi remise en question, certains chercheurs considérant la plupart, voire tous les silésauridés, comme étant un clade divergent précoce ou un grade paraphylétique chez les dinosaures ornithischiens.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Dracohors
 Dinosauria

Références taxonomiques 

Dinosauromorphe préhistorique
Famille de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Trias supérieur
Taxon fossile décrit en 2010